Шака:

 Шака — эра древнеиндийского календаря, счёт по солнечным годам.
 Шака — основатель и первый правитель (инкоси) державы зулу — КваЗулу.
 Шака — село в Лебяжинском районе Павлодарской области Казахстана.
 Шака — приветственный жест, распространённый на Гавайях, а также в среде сёрферов.